Бабинська сільська громада:
 Бабинська сільська громада — громада у Львівській області
 Бабинська сільська громада — громада в Рівненській області